Ordynat Michorowski – powieść Heleny Mniszkówny
 Ordynat Michorowski – film  z 1937 roku